František Černý ist der Name folgender Personen:

* František Černý (Komponist, 1830) (1830–1900), tschechischer Komponist 
 František Černý (Komponist, 1861) (1861–1940), tschechischer Komponist
 František Černý (1875–1943), tschechischer Geigenspieler und Komponist 
 František Černý (1875–1958), tschechischer Orgelspieler und Komponist 
 František Černý (Schauspieler) (1904–1963), tschechischer Schauspieler 
 František Černý (Diplomat) (* 1931), tschechischer Diplomat
 František Černý (Grafiker) (1936–2007), tschechischer Grafiker und Maler 
 František Černý (Eishockeyspieler) (* 1959), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer